The Inbetweeners – serie televisiva britannica trasmessa dal 2008 al 2010
Finalmente maggiorenni (The Inbetweeners Movie) – film basato sulla serie televisiva britannica
The Inbetweeners - Quasi maturi (The Inbetweeners) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012, remake di quella britannica